Silver (en español, plata) puede referirse a:

Apellido 
 Beverly Silver; especialista estadounidense en la historia de las fuerzas del trabajo, el desarrollo y la globalización desde la perspectiva del sistema-mundo.
 Horace Silver.

 Ron Silver, actor de televisión y cine estadounidense.
 Stacy Silver, actriz porno.
 John Silver, baterista.

 Kerri Kenney-Silver, actriz, cantante y guionista estadounidense.

Personajes de ficción
 Seamus Silver, personaje de la película de 1986 Silver: el cazador de vampiros .
 Silver Surfer, personaje de la editorial Marvel Comics.
 Silver Sorceress
 Silver the Hedgehog
 Silver, personaje protagonista del manga Pocket Monsters Special.
 Silver, videojuego de Infogrames publicado en 1999 para PC y Dreamcast.

 También puede referirse a
 Silver (película de 1986) 
 A Silver Mt. Zion
 Silver Sorgo
 Silver (álbum)
 Silver (EP); título del segundo EP de la banda de post-metal y shoegazing Jesu.
 Silver and Cold
 Estrella de Plata, cuyo nombre en inglés es Silver Star.
 Silver Fist
 Silver Convention
 Silver Creek, ciudad del distrito de Toledo, en Belice.
 Los Silver Rockets
 Silver Fox Films
 Premio Silver, nombre del premio que concede la academia de artes y espectáculos de televisión (Academy of Arts and Shows for TV and Cinema), desde 1970
 Silver, película de 1999 dirigida por Takashi Miike.
Silver, un condado al sur del estado estadounidense de Nevada.